КХЛ сезона 2012/13. је пета по реду сезона најјаче европске лиге у хокеју на леду у организацији КХЛ лиге. У лиги учестовују 26 клуба, и то двадесет клубова из Русије, и по један из Белорусије, Казахстана Летоније, Словачке, Чешке и Украјине. 

Новајлије у лиги су украјински Донбас и словачки Слован из Братиславе. Клуб Лев се из Попрада преселио у Праг. У такмичење се вратила и Локомотива Јарослављ после годину дана паузе, након Авионске несреће када је погинуо цео тим. 

Сезона је почела утакмицом суперкупа 4. септембра 2012. године између московског Динама и Авангарда из Омска.

Титулу победника Гагариновог купа, а уједно и шампиона Русије је освојио тим Динамо из Москве који је у финалу, укупним резултатом 4:2 у серији победио Трактор.

Промене у односу на претходну сезону 
Новајлије у лиги су украјински Донбас и словачки Слован из Братиславе. Клуб Лев се из Попрада преселио у Праг. У такмичење се вратила и Локомотива Јарослављ после годину дана паузе, након Авионске несреће када је погинуо цео тим.

Лигашки део сезоне 2012/13. 
Регуларни део сезоне почео је утакмицом суперкупа 4. септембра 2012. године. Сваки тим ће у лигашком делу такмичења одиграти по 52 утакмице.

Утакмица свих звезда 2013 
Утакмица свих звезда КХЛ лиге (Матч звёзд КХЛ 2013) одржао се 13. јануара 2013. у Чељабинску, у Трактор арени. Источну конференцију је као капитен предводио Алексеј Морозов, западну Иља Коваљчук. Исток је славио са 18:11.

Клубови

Табеле по дивизијама

Плеј-оф серија 
{{КХЛплеј-оф
|RD1=Конференцијско 1/4 финале<small>
|RD2=Конференцијско 1/2 финале<small>
|RD3=Конференцијско финале<small>
|RD4=Финале купа Гагарина<small>
|RD1-team01  = 
|RD1-score01 = 4
|RD1-team02  = 
|RD1-score02 = 0
|RD1-team03  = 
|RD1-score03 = 4
|RD1-team04  = 
|RD1-score04 = 3
|RD1-team05  = 
|RD1-score05 = 4
|RD1-team06  = 
|RD1-score06 = 3
|RD1-team07  = 
|RD1-score07 = 3
|RD1-team08  = 
|RD1-score08 = 4
|RD1-team09  = 
|RD1-score09 = 4
|RD1-team10  = 
|RD1-score10 = 1
|RD1-team11  = 
|RD1-score11 = 4
|RD1-team12  = 
|RD1-score12 = 0
|RD1-team13  = 
|RD1-score13 = 4
|RD1-team14  = 
|RD1-score14 = 0
|RD1-team15  = 
|RD1-score15 = 2
|RD1-team16  = 
|RD1-score16 = 4
|RD2-seed01  = 1
|RD2-team01  = 
|RD2-score01 = 4
|RD2-seed02  = 5
|RD2-team02  = 
|RD2-score02 = 3
|RD2-seed03  = 2
|RD2-team03  = 
|RD2-score03 = 1
|RD2-seed04  = 3
|RD2-team04  =

Коначан пласман

Најбољи играчи по месецима

Референце

Спољашње везе 

 Официјелни сајт КХЛ-а

Континентална хокејашка лига
Хокеј на леду у 2012.
Хокеј на леду у 2013.